Con Casino dell'Aurora ci si può riferire a due distinti edifici storici siti a Roma:
 il Casino dell'Aurora di Palazzo Pallavicini Rospigliosi in via XXIV maggio, prende il suo nome da un affresco di Guido Reni del 1614;
 il Casino dell'Aurora di Villa Ludovisi Boncompagni in via Aurora, prende il suo nome da un affresco del Guercino del 1621.